Plusieurs membres de la dynastie Plantagenêt se sont prénommés  ;
 Edmond de Lancastre (1245-1296), comte de Lancastre ;
 Edmond de Woodstock (1301-1330), comte de Kent ;
 Edmond de Kent (1326-1331), comte de Kent et fils du précédent ;
 Edmond de Langley (1341-1402), comte de Cambridge et duc d'York ;
 Edmond Plantagenêt (1443-1460), comte de Rutland ;

Plantagenêts